Cara steht für:

 Cara (Vorname), weiblicher Vorname
 Cara (Band), deutsche Band
 Cara (Einheit), altes italienisches Gewichtsmaß
 Cara (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Cara (Sprache), Sprache in Nigeria
 Cara, Angehöriger der Shyris, Ethnie in Ecuador

Geographische Objekte:
 Čara (Kroatien), Gemeinde auf Korčula, Kroatien
 Cara (Presinge), Weiler in Presinge, Kanton Genf, Schweiz
 Cara Island, Insel bei Gigha, Schottland

Cara ist der Familienname folgender Personen:
 Alessia Cara (* 1996), kanadische Popsängerin
 Irene Cara (1959–2022), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Marco Cara (um 1475–nach 1525), italienischer Komponist
 Selcuk Cara (* 1969), deutscher Sänger (Bass), Filmregisseur, Drehbuchautor und Editor
 Sonja Cara (* 1976), deutsche Konzertpianistin und Filmkomponistin

CARA steht als Abkürzung für:
 Classification and Rating Administration, US-amerikanische Filmbewertungsorganisation, siehe Motion Picture Association of America #Bewertungsverfahren

Siehe auch:
 Caràa
 Carra
 Chara
 Czara
 Kara
 Khara
 Caras

Abkürzung